PCI kan avse:

 PCI – datorbuss introducerad 1993, se Peripheral Component Interconnect
 PCI – samlingsnamn för åtgärder i hjärtats kranskärl med kateter, se Percutaneous Coronary Intervention
 PCI DSS – datorsäkerhetskrav för kreditkort, se Payment Card Industry Data Security Standard
 PCI – ett kommunistiskt parti i Italien Partito Comunista Italiano, se Italienska kommunistpartiet